Странник — героико-приключенческий фильм 1987 года режиссёра Михаила Ведышева.
 Странник — фильм-драма 1991 года индийского режиссёра Сатьяджита Рея.
 Странник — вестерн 2001 года американского режиссёра Джеймса Краули.
 Странник — фильм-драма 2001 года американского режиссёра Барта Фрейндлиха.
 Странник — фильм-драма 2005 года режиссёра Сергея Карандашова.
 Странник — фильм-драма 2017 года режиссёров Ивана Качалина, Дениса Колонтая и Дмитрия Глазовского.

 Planetes — с греч. странники. Аниме про космос в 2075 г.